Geoffrey hace referencia a varios artículos:

Personas
Geoffrey Fisken, as de la aviación en la Guerra del Pacífico;
Geoffrey Gurrumul Yunupingu, músico aborigen australiano; 

Nombres masculinos